Happily Ever After peut faire référence à :

 Happily Ever After (1978), un téléfilm de Robert Scheerer avec Suzanne Somers ;
 Happily Ever After (1981), un album du groupe The Cure ;
 Happily Ever After (1985), un téléfilm réalisé par Bill Melendez et Steven Cuitlahuac Melendez avec Carol Burnett ;
 Happily Ever After (1993), un film avec Edward Asner.
 Happily Ever After (2004) 
 Happily Ever After (2016) film de Joan Carr-Wiggin